Dichomitus — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1965 року.

Класифікація 
До роду Dichomitus відносять 31 вид:

Примітки 

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби